En français, le mot ludo a pour racine le latin ludos, qui veut dire jeu (on le retrouve par exemple dans les mots ludique et ludothèque).
 Ludo est un jeu de société.
 Ludospace est un véhicule automobile familial.
 Ludo est une marque pour la jeunesse et une émission de télévision diffusée sur France 3 France 4 et France 5 de 2009 à 2019
 Ludo est une série de bande dessinée franco-belge de Denis Lapière, Pierre Bailly et Vincent Mathy.
 Ludo, diminutif de Ludovic, des Enquêtes de Ludo, bande dessinée d'enquête de Moallic, paru pendant 12 ans dans Pif Gadget, entre 1969 et 1981, 
 Ludo est un magazine étant paru sous deux noms : Ludo - Ludo détective magazine entre 1972 et 1980 et Le Journal de Ludo, mensuel paru d' à .
 Ludo est un artiste d'art contemporain français 

Ludo est également un prénom néerlandais, notamment porté par :
Ludo Martens
Ludo Peeters
Ludo Philippaerts
Ludo Loos

et également le diminutif de Ludovic, il peut alors désigner :
Ludovic Verpey

Ludo est aussi le nom d'un groupe américain de musique Pop-Rock signé sur Island Records